Nieuwerkerke (Schouwen-Duiveland), buurtschap in de Nederlandse gemeente Schouwen-Duiveland
 Nieuwerkerke (Sluis), verdwenen plaats in de Nederlandse gemeente Sluis
Nieuwerkerke (Walcheren), verdwenen dorp dat lag tussen Middelburg en Arnemuiden op het voormalige eiland Walcheren.

Zie ook
Nieuwerkerken (doorverwijspagina)